Moreruela puede hacer referencia a:
 Granja de Moreruela, municipio de la provincia de Zamora, España.
 Moreruela de los Infanzones, municipio de la provincia de Zamora, España.
 Moreruela de Tábara, municipio de la provincia de Zamora, España.